Jelena Karleuša, srpska pevačica
 Julijanski kalendar, vrsta kalendara
 Džamu i Kašmir, država u sastavu Indije